Курбанов — фамилия.

Известные носители:

А 
 Курбанов, Абдулла Абдуллаевич (1914—1985) — советский учёный-педагог, член-корреспондент АПН РСФСР (1959), академик АПН СССР (1967).
 Курбанов, Абдулхалик Шамилович (1978—2004) — пограничник, Герой Российской Федерации.
 Курбанов, Абдусамад Шахбанович (1900—1999) — советский и российский геолог.
 Курбанов, Агададаш Гюльмамед оглы (1911—1965) — советский азербайджанский актёр.
 Курбанов, Акобир Сабирович (1975) — узбекистанский самбист и курешист.
 Курбанов, Алексей Абдурахманович (1925—2004) — Герой Советского Союза.
 Курбанов, Аман Мамедович (1912—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Красноводского облисполкома.
 Курбанов, Амир Абакарович (1909—1966) — дагестанский советский драматург, актёр, прозаик и театральный деятель. Народный артист Дагестанской АССР.
 Курбанов, Анвар Сарманович (род. 1948) — советский и узбекистанский строитель, герой Узбекистана (1998).
 Курбанов, Арсен Магомедович (род. 1996) — российский легкоатлет, бронзовый медалист чемпионата Европы в гонках на колясках (2016).
 Курбанов, Аслан Юрьевич (род. 1991) — российский самбист, бронзовый медалист чемпионата России в весе до 90 (2017) и 88 кг (2022).
 Курбанов, Афат Магомед оглы (1929—2009) — азербайджанский филолог.
 Курбанов, Ахмед Каирович (род. 1986) — азербайджанский и российский футболист.
 Курбанов, Ахмеджан (1921—1945) — Герой Советского Союза.

Б 
 
 Курбанов, Бердибай (род. 1924) — советский бухгалтер, Герой Социалистического Труда (1978).

В 
 Курбанов, Вагиф Бахтияр оглы (1967—1992) — азербайджанский лётчик, практически в единственном числе представлявший реактивную авиацию Азербайджана на начальном этапе Карабахской войны.

Г 
 Курбанов, Габил Сурхай оглы (род. 1955) — доктор юридических наук, профессор, юрист.
 Курбанов, Гамлет Агададаш оглы (1938—1995) — советский азербайджанский актёр.
 Курбанов, Гарун Магомедович (1962—2011) — российский государственный деятель. министр по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан.
 Курбанов, Гусейн Багаутдинович (род. 1974) — российский боксёр.

Д 
 Курбанов, Джамбулат (род. 1985) — российский чеченский боец.
 Курбанов, Джахон Абдусаидович (род. 1986) — таджикский боксёр.
 Курбанов, Джума (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Курбанов, Джумабай (1906—1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Курбанов, Джумамурад (1918—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

З 
 Курбанов, Зайнулла Максутдинович (род. 1994) — российский борец вольного стиля.
 Курбанов (Курбонов), Зиёдбек (род. 1987) — узбекский футболист.

И 
 Курбанов, Ибрагим Муса оглы (1925—1992) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Курбанов, Ильгар (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Курбанов, Исмаилжан (Исмоилжон) (1931—2010) — советский колхозник и партийный работник, первый секретарь Ходжаабадского райкома КП Узбекистана (1971).

К

Л 
 Курбанов, Лечи Алхазурович (род. 1978) — российский каратист и кикбоксер.

М 
 
 Курбанов, Магомедхабиб Исаевич (род. 1962) — советский и российский футболист и тренер.
 Курбанов, Магсуд Рустам оглы (род. 1941) — советский и азербайджанский ботаник.
 Курбанов, Макс Каримович (1900 — ?) — ответственный секретарь партбюро Таджикского обкома в Кулябе (1925—1926) и Сталинабадского горкома (1928).
 Курбанов, Мамадали Курбанович (1905—1976) — председатель Совета народных комиссаров — Совета министров Таджикской ССР (1937—1946).
 Курбанов, Марат Аскиндерович (род. 1988) — российский мастер боевых искусств, чемпион Европы по грэпплингу в весе до 92 кг (2017).
 Курбанов, Мердан Курбангельдыевич (род. 1991) — туркменский футболист.
 Курбанов, Минабедин Зиятдинович (1956—2018) — российский и азербайджанский армрестлер.
 Курбанов, Мурад (1912—1997) — пулемётчик, полный кавалер ордена Славы.
 Курбанов, Мухтар Мурадович (род. 1975) — узбекский футболист.

Н 
 Курбанов, Никита Александрович (род. 1986) — российский баскетболист.
 Курбанов, Неъмат Мамаджанович (1945—2001) — узбекский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор

О 
 Курбанов, Омар Шарапутдинович (род. 2001) — российский волейболист.
 Курбанов, Осман Абдулла оглы (более известен под фамилией Сарывелли; 1905—1990) — народный поэт Азербайджана.
 Курбанов, Олим (род. 1998) — таджикистанский пловец.
 Курбанов, Олимохун (1900 — не ранее 1980) — советский колхозный бригадир, Герой Социалистического Труда (1957)

Р 
 Курбанов, Равшанбек Давлетович (род. 1947) — узбекистанский врач, член Сената Олий Мажлиса (1999—2003), герой Узбекистана (2016).
 Курбанов, Рахманкул Курбанович (1912—2012) — советский узбекский партийный и государственный деятель.
 Курбанов, Рашад Афатович (род. 1966) — российский учёный, юрист, эксперт в области гражданского, предпринимательского и международного права.
 Курбанов, Рашид:
 Курбанов, Рашид Курбанмагомедович (род. 1981) — российский боец ушу.
 Курбанов, Рашид Магомедович (род. 1987) — российский и узбекский борец вольного стиля.
 Курбанов, Ризван Даниялович (род. 1961) — дагестанский политик, депутат Госдумы Российской Федерации.
 Курбанов, Рифат Замалович (род. 1951) — советский и российский ветеринар.
 Курбанов, Руслан:
 Курбанов, Руслан Эльдарович (род. 1991) — азербайджанский футболист.
 Курбанов, Руслан Камильевич (род. 1993) — узбекистанский легкоатлет, специализирующийся на тройном прыжке.
 Курбанов, Руслан Маркизович (род. 1996) — российский танкист, Герой Российской Федерации (2022).
 Курбанов, Рустамбек Джавдатович (род. 1954) — министр по делам культуры и спорта Узбекистана (2006—2009).

С 
 Курбанов, Сабир Хайитович (род. 1949) — советский самбист.
 Курбанов, Сайдо Бобоевич (род. 1947) — таджикский, российский актёр и режиссёр.
 Курбанов (Гурбанов), Самед Мухут оглы (род. 1953) — советский футболист.
 Курбанов, Санан Шамиль оглы (1938—1999) — азербайджанский скульптор и график.
 Курбанов, Сатлык (род. 1924) — советский бухгалтер и хлопковод, Герой Социалистического Труда (1978).
 Курбанов, Сахатмурад (род. 1952) — туркменский государственный деятель;
 Курбанов, Сеид Джемалович (1928—2009) — советский и российский государственный деятель, первый секретарь Дербентского РК КПСС.
 Курбанов, Сумен Курбанович (1898—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Курбанов, Сергей Олегович (род. 1963) — российский кореевед.
 Курбанов, Соиб (род. 1988) — узбекистанский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата Азии в весе до 100 кг (2016).
 Курбанов, Сократ Вагнерович (род. 1989) — российский самбист.
 Курбанов, Сухроб Усманович (1946—2016) — советский и таджикский художник.

Т 
 Курбанов, Тинамагомед Алиевич (1925—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Курбанов, Тойли Нурмурадович (род. 1971) — туркменистанский и российский экономист и дипломат, министр внешнеэкономических связей Туркменистана (1997—1998), посол Туркменистана в Армении (2000—2003), исполнительный координатор Программы добровольцев ООН (с 2021).

У 
 Курбанов (Курбон), Убайдулло Абдулло
 Курбанов, Уткир (род. 1983) — узбекистанский дзюдоист, чемпион Всемирных военных игр в весе до 100 кг (2007).

Ф 
 Курбанов, Фазиль Самед оглы (1944—2020) — российский и азербайджанский хирург, академик НАНА (2017).

Х 
 Курбанов, Халим (1897—1973) — председатель Кулябского облисполкома (1942—1944).
 Курбанов, Хасан (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Курбанов, Хоронбай Заирович (1915—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Ч 
 Курбанов, Чарымурат (род. 1977) — туркменистанский футбольный судья.

Ш 
 Курбанов, Шахбан Гамзатович (род. 1984) — российский дзюдоист.
 Курбанов, Шихали Курбан оглы (1925—1967) — азербайджанский государственный и общественный деятель, учёный и писатель.
 Курбанов, Шохрат (род. 1971) — туркменский боксёр-любитель, тренер.

Э 
 Курбанов, Экбер Римиханович (род. 1968) — российский пауэрлифтер (чемпион мира, Евразии, Восточной Европы, России), самбист, борец.

Ю 
 Курбанов, Юсуп (1910—1971) — Герой Социалистического Труда.

Курбанова, Зайнаб-биби (1887—1928) — советский государственный, политический и общественный деятель Таджикистана.

См. также 
 Курбанов-100